Bermim é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Silene uniflora
 Silene vulgaris subsp. vulgaris